Dola bezeichnet:

 Dola (Bileća), Ort in Bosnien-Herzegowina
 Dola (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Dola (Departement), Verwaltungseinheit in Gabun
 Dola (Indien), Ort in Indien
 Dola (Ohio), Ort in den USA
 Dola (Lhari) (多拉乡), eine Gemeinde im Kreis Lhari des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der VR China

Siehe auch:
 Dolla